Антим (, Антимос) е православен духовник, скопски митрополит в края на XVIII и началото на XIX век.

Биография 
Според Радослав Груич Антим пристига в Скопие в 1775 година, но в бележка на игумена на Марковия манастир Хрисант се казва, че Патриаршията е изпратила в 1799 година в Скопие за митрополит Антим, който бил „изкусен в писането“, но и го нарича сребролюбец, който „от сребролюбия своего... не щадеше ни же сирот, ни же вдовиц“.

Груич също така смята, че последното споменаване на Антим е за 1807 година у Кирил Пейчинович, но през февруари 1818 година в синодалния сигилий на патриарх Кирил VI за Мецовската екзархия и тамошното гръцко училище се споменава митрополит Антим.

В 1807 година като митрополит в Скопие е споменат Евгений, родом от остров Еписис. Преди 1820 година се споменава и митрополит Генадий.

Бележки 

Скопски митрополити